Кенилли — фамилия.
 Кенилли, Майк (род. 1961) — американский музыкант.
 Кенилли, Марк (род. 1981) — ирландский легкоатлет.
 Кенилли, Томас (род. 1935) — австралийский писатель.